Ioannidis und Ioannides ist der Familienname folgender Personen:

 Alkinoos Ioannidis (* 1969), zyprischer Sänger und Komponist
 Ally Ioannides (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Dimitrios Ioannidis (1923–2010), griechischer Offizier und Mitglied der Militärjunta, die Griechenland von 1967 bis 1974 regierte
 Dimitrios Ioannidis (* 2000), deutsch-griechischer Fußballspieler
 Fotis Ioannidis (* 2000), griechischer Fußballspieler

 John Ioannidis (* 1965), griechisch-amerikanischer Gesundheitswissenschaftler
 Nikolaos Ioannidis (* 1994), griechischer Fußballspieler
 Spyridon Ioannidis (* 1981), griechischer Boxer

Siehe auch:

 Joannidis (Begriffsklärung)